Алекса́ндр Соколо́в:

 
 
 
 Соколов, Александр Валентинович (род. 1970) — российский государственный деятель.
 
 Соколов, Александр Владимирович (род. 1961) — городской голова Чернигова.
 Соколов, Александр Всеволодович (Саша Соколов; род. 1943) — русский писатель-прозаик, поэт и эссеист, журналист.
 Соколов, Александр Гаврилович (1894—1937) — советский партийный деятель.
 Соколов, Александр Дмитриевич (1898—1941) — советский военачальник, комдив.
 Соколов, Александр Евгеньевич (1941—2009) — советский и российский художник, скульптор.
 Соколов, Александр Егорович (1780—1819) — русский дипломат, писатель.
 
 Соколов, Александр Игоревич (2000—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Соколов, Александр Кириллович (1818—1884) — русский духовный писатель, священник.
 Соколов, Александр Львович (1927—1981) — советский театральный режиссёр.
 Соколов, Александр Михайлович (1901—1984) — советский архитектор.
 
 Соколов, Александр Павлович (1881—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Соколов, Александр Серапионович (1840—после 1917) — священнослужитель, член Государственной думы.
 
 Соколов, Александр Фёдорович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Соколов, Александр Яковлевич (1897—1991) — советский учёный, доктор технических наук.